Defraudation bzw. Defraudant steht (veraltet) für:

 Steuer- oder Abgabenhinterziehung, siehe Steuerdelikt #Grundlegendes
 Betrug oder Unterschlagung, siehe Vermögensdelikt #Deutscher Rechtskreis

Siehe auch: